Claudius Colas esperantista
 Guilbaut Colas deportista francés que compitió en esquí acrobático
 Fabrice Colas deportista francés que compitió en ciclismo en la modalidad de pista
 Pierre Colas antropólogo, arqueólogo y epigrafista de origen alemán.